

25-та бригада матеріального забезпечення
 25-та зенітна ракетна бригада
 25-та окрема повітрянодесантна бригада
 25-та бригада транспортної авіації
 25-та окрема бригада охорони громадського порядку

25-та окрема мотострілецька бригада

25-та гаубична артилерійська бригада
 25-та гвардійська мінометна бригада
 25-та танкова бригада
 25-та гвардійська танкова бригада